Lázaro Cárdenas del Río (1895–1970), président du Mexique de 1934 à 1940 ;
 Lázaro Cárdenas Batel (1964–), gouverneur de l'État mexicain de Michoacán depuis 2002 et petit-fils de Lázaro Cárdenas del Río ;
 Lázaro Cárdenas, une ville portuaire de l'État mexicain de Michoacán.
 Lázaro Cárdenas, une des municipalités de l'État mexicain de Quintana Roo.
 Lázaro Cárdenas, une station de métro de Mexico au Mexique.